Дікманн () — німецькі прізвища.

 Август Дікманн (1912—1943) — німецький воєначальник, СС-штандартенфюрер часів Третього Райху (посмертно 1943).
 Адольф Дікманн (1914—1944) — командир частин військ СС, штурмбанфюрер СС. Військовий злочинець, який наказав знищити мешканців французького села Орадур-сюр-Глан 10 червня 1944 року.
 Вальтер Дікманн (1869—1925) — німецький хімік.
 Йоганнес Дікманн (1893—1969) — німецький журналіст і політичний діяч НДР. Член ЛДПН. Голова Народної палати НДР у 1949—1969 роках.
 Кароліна Дікманн (;  1978) — бразильська кіноакторка.

Див. також 
 Дикмен
 Дікман (значення)